Diana este un prenume feminin care se poate referi la:

Nume de persoane 
 Diana, Prințesă de Wales,
 Diane de Poitiers – persoană de la curtea Franței, 
 Diana Krall – pianistă și cântăreață de jazz,
 Diana Muldaur – actriță americană,
 Diana Rigg – actriță britanică, 
 Diana Ross – cântăreață și actriță americană.
 Diana Hayden - actriță și fotomodel indian.
 Diana Chelaru, gimnastă română
 Diana Moldovan, fotomodel
 Diana Dumitrescu, actriță română

Personaje de ficțiune 
 Diana – zeiță romană, echivalent  zeiței  Artemis din mitologia greacă.

Geografie 
 Diana, New York, oraș în SUA,
 Diana, regiune din Madagascar.

Cântece 
 "Diana" – cântec de Paul Anka, No. 1 single în 1957,
 "Dirty Diana" – cântec de Michael Jackson.
 Diana -One Direction

Poezie, proză  
 Diana, o poezie de Mihai Eminescu
 Cele două Diane, roman de Alexandre Dumas

Alte denumiri 
 78 Diana – asteroid,
 Diana – crater pe Lună,
 Diana (Speyeria diana) – specie de fluturi,
 Diana (navă) – navă balenieră din secolul al XIX-lea, 
 Diana – fortăreață romană din orașul sârbesc Golubaț.

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Prenume feminine